Flimm ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Flimm (1939–2002), deutscher Architekt, Designer und Bühnenbildner
 Fritz Hermann Flimm (1936–2019), deutscher Botschafter
 Inge Flimm (1938–2017), deutsche Theaterregisseurin und Schauspielerin
 Jürgen Flimm (1941–2023), deutscher Regisseur, Leiter der Salzburger Festspiele
 Otto Flimm (1929–2020), deutscher Unternehmer und ehemaliger Präsident des ADAC

Siehe auch:
 FLIM